Hopman Cup 2001 byl 13. ročníkem Hopman Cupu, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se ho 9 týmů. Vítězem se stalo Švýcarsko, které ve finále zdolalo Spojené státy 2:1 na zápasy. Rozhodnuto již bylo po dvouhrách, v nichž zvítězili Martina Hingisová i Roger Federer.

Turnaj se konal od 30. prosince 2000 do 6. ledna 2001 v australském Perthu. Obhájcem z roku 2000 bylo družstvo Jihoafrické republiky.

Týmy 
 – Martina Hingisová / Roger Federer (vítězové) 
 – Monika Selešová / Jan-Michael Gambill (finále)
 – Amanda Coetzerová / Wayne Ferreira (základní skupina)
 – Tamarine Tanasugarnová / Paradorn Srichaphan (základní skupina)
 – Jelena Lichovcevová / Marat Safin (základní skupina)
 – Nicole Prattová / Richard Fromberg (základní skupina)
 – Karina Habšudová / Dominik Hrbatý (základní skupina)
 – Kim Clijstersová / Olivier Rochus (základní skupina)
 – Ai Sugijamová / Takao Suzuki (play off)

Play-off

Belgie vs. Japonsko

Skupina A

Tabulka

Jihoafrická republika vs. Austrálie

Jihoafrická republika vs. Thajsko

Švýcarsko vs. Austrálie

Švýcarsko vs. Jihoafrická republika

Švýcarsko vs. Thajsko

Thajsko vs. Austrálie

Skupina B

Tabulka

Belgie vs. Rusko

Rusko vs. Slovensko

Slovensko vs. Belgie

Spojené státy americké vs. Belgie

Spojené státy americké vs. Rusko

Spojené státy americké vs. Slovensko

Finále

Švýcarsko vs. Spojené státy americké

Vítěz

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2001